Meric y Méric (con tilde o sin ella) puede referirse a:
Mericus, mercenario hispano.
Meriç, ciudad turca.
Uno de los nombres del río Maritsa o río Evros, en Turquía.
Merrick, topónimo y apellido anglosajón.
Americus o Américo, nombre propio de varón.